Abeken je příjmení těchto osob:

 Bernhard Abeken (1826–1901) – německý spisovatel a politik
 Bernhard Rudolf Abeken (1780–1866) – německý filolog
 Christian Wilhelm Ludwig von Abeken (1826–1896) – německý politik
 Heinrich Abeken (1809–1872) – německý teolog
 Hermann Abeken (1820–1854) – německý politik
 Wilhelm Abeken (1813–1843) – německý archeolog

Německá příjmení